NZP steht für:
 Neuseeland-Pfund, Währung Neuseelands (1840–1967)
 Notfallpsychologisches Zentrum Dr. Pieper, siehe Georg Pieper

Abkürzung